«Мла́да» — волшебная опера-балет в четырёх действиях композитора Н. А. Римского-Корсакова. Авторы либретто — С. А. Гедеонов, В. А. Крылов и сам композитор. Премьера состоялась в 1892 году на сцене Императорского Мариинского театра в Санкт-Петербурге под управлением дирижёра Эдуарда Направника, балетмейстеры — Лев Иванов и Энрико Чеккетти.

«Млада» — произведение синтетического жанра, где танцевальные сцены занимают равноправное положение с вокальными и чередуются с ними. Сюжет основан на сценах из доисторического прошлого полабских славян.

История создания 
Первоначально директор императорских театров Гедеонов предложил композиторам А. П. Бородину, М. П. Мусоргскому, Ц. А. Кюи и Н. А. Римскому-Корсакову написать каждому по одному акту для задуманного им спектакля. Однако ввиду больших затрат, требовавшихся на постановку, «Млада» в таком виде не осуществилась. Бородин и Мусоргский использовали музыку, написанную для совместного проекта, в других своих сочинениях. У Бородина многое из «Млады» (по словам Стасова) вошло в состав оперы «Князь Игорь». Мусоргский использовал музыку «Марша князей» в оркестровом марше «Взятие Карса», а сцена «Служения Черному козлу» (другое название «Праздник Чернобога») легла в основу его «Ночи на Лысой горе». Римский-Корсаков расширил свою часть «Млады» до масштабов полноценной оперы.

Действующие лица 

Мстивой, князь ратарский — бас;
 Войслава, его дочь — сопрано;
 Яромир, князь арконский — тенор;
 Вегласный жрец Радегаста — баритон;
 Лумир, чешский певец — альт;
 Морена, подземная богиня, появляющаяся в I действии в образе старухи Святохны — меццо-сопрано;
 Чернобог — хор;
 Кащей бессмертный — хор;
 Новгородец — тенор;
 Жена его — меццо-сопрано;
 Варяг — баритон;
 Тиун — бас;
 Мавр из Халифата — тенор;
 1-й торговец — шкурами — тенор;
 2-й торговец — оружием — бас;
 1-я торговка — бусами и идолами (рарашками) — сопрано;
 2-я торговка — пряжею — меццо-сопрано;
 3-я торговка — рыбою — альт;
 Без речей: Тень княжны Млады, Тень царицы Клеопатры, Сенные девушки, оруженосцы и свита Мстивоя. Торговцы, молельщики, народ различных славянских земель. Жрецы и жрицы Радегаста, трубачи, Червь (божество истребления злаков), Чума, Топелец (божество наводнений и потоплений), лешие, оборотни, кикиморы, ведьмы, тени усопших. Тени танцовщиц, черных невольников и невольниц царицы Клеопатры. Призраки древних богатырей. Славянские боги.

Действие происходит в IX и X веках в славянских землях Балтийского поморья, в городе Ретре, близ Лабы (Эльбы).

Евгений Светланов о «Младе» 

Среди 15 опер Н. А. Римского-Корсакова особое, исключительное, неповторимое место занимает опера-балет «Млада». Известно, что в мировой музыке произведений такого синтетического жанра насчитывается всего несколько единиц… Но не это самое главное в творении «великого оперного сказочника». Действие «Млады» происходит в весьма отдаленные времена. Основой содержания происходящих событий этого сочинения являются древния сказания и легенды полабских славян (от названия реки Лабе). Конечно, в наше время вряд ли кого-нибудь всерьез могут взволновать события столь отдаленных времен, как впрочем и других опер, например, «Орестея» Танеева, «Юдифь» Серова, «Кольцо» Вагнера, его же «Парсифаль». Но чем же дороги нам эти произведения сегодня? Безусловно, музыкой, которая увлекает нас, восхищает, волнует своим прозрением в будущее.

«Млада» — ярчайший пример вышесказанного. Музыкальный язык этого уникального произведения намного опередил не только время его создания, но и сейчас поражает своей новизной, подлинной открытиями, повлиявшими на многое в музыкальном мире, появившееся значительно позже.

Персонажи, действующие лица «Млады», хотя и являются из далеких, легендарных времен, у Римского-Корсакова как всегда сильно «очеловечены», и отсюда их музыкальные характеристики. «Млада» содержит в себе целую систему лейтмотивов, что дало повод музыкальным критикам сопоставлять это произведение с поздним Вагнером. Возможно, в этом есть кое-что рациональное. Но это только на первый взгляд. Музыкальный язык «Млады» удивительно самобытен (даже в творчестве самого Римского-Корсакова) и как бы «раздвигает» горизонты музыки и вширь, и вглубь. Удивительны гармонические открытия автора «Млады», приведших к знаменитому «Кащею», а от них же через «Весну священную» Стравинского, к завоеваниям композиторов конца XX века.

Что же касается оркестра, то, пожалуй, ни в одном произведении самого Римского-Корсакова, ни в сочинениях его последователей нет такой роскошной, фантастически изобретательной и абсолютно самобытной звукописи. Она гипнотизирует, завораживает, ослепляет и заставляет вновь и вновь восхищаться творением гения русской музыкальной классики.

Записи

Аудиозаписи 

Источники:,

Видеозаписи 

Источник:

Литература 

 Осколков А. С. Оркестровая специфика оперы-балета «Млада» Н. А. Римского-Корсакова. Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018, (2). — С. 53—62

Ссылки 
 http://ezr.narod.ru/
 «Наш век» (еженедельная общественно-политическая газета, Азербайджан) от 24 декабря 1999 г.
 Либретто оперы Млада
Радио классической музыки «Орфей». Программы в эфире: Римский-Корсаков — «Млада»

Оперы 1892 года
Оперные премьеры Мариинского театра